Базенков — фамилия; имеет женскую форму Базенкова.
 Базенков, Борис Ильич (? — 1938) — советский военный деятель, начальник Управления материально-технического снабжения ВВС РККА.
 Базенков, Николай Ильич (1901—1973) — советский авиаконструктор, организатор производства. Герой Социалистического Труда.